La Coupe d'Algérie de football 1978-1979 voit le sacre du MA Hussein Dey, qui bat la JE Tizi Ouzou en finale, pour un "remake" de la finale de l'édition 1977.

C'est la  Coupe d'Algérie remportée par le MA Hussein Dey et c'est la  que la JE Tizi Ouzou atteint la finale de cette compétition.

régional

régional

Tour régional

régional

Soixante-quatrièmes de finale 
(Avant Dernier tour régional)

Trente deuxièmes de finale 

Les matchs des trente deuxième de finale (Dernier tour régional) se sont joués le...

Seizièmes de finale 
Les équipes de l'élite celles qui évoluent en la Division 1 commencent à partir des seizièmes de finale.

Les matchs des seizièmes de finale se sont joués le

Huitièmes de finale 

Les matchs des huitièmes de finale se sont joués le

Quarts de finale 

Les matchs des quarts de finale se sont joués le

Demi-finales 

Les matchs des demi-finales se sont joués le .

Finale

Finale de la Coupe d'Algérie Juniors

Finale de la Coupe d'Algérie Cadets

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 1978-1979
 Championnat d'Algérie de football D2 1978-1979

Notes et références

Notes

Références 

Coupe d'Algérie de football
Algerie
Sport en Algérie en 1978
Sport en Algérie en 1979